Liste des villes de la voïvodie de Lublin. La voïvodie comprend 43 communes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Voïvodie de Lublin